Onderstaande is een (niet volledige) lijst van studentenverenigingen en studieverenigingen in Groningen.

|}

 
 
 
Studentenverenigingen, Groningen
Studentenverenigingen